

Geografia

Italia
Mantegazza – frazione del comune di Vanzago (Lombardia)
 Castello Mantegazza-Panza – castello del XV secolo a Masnago (Varese)
 Palazzo Mategazza- palazzo storico di Villastanza (Parabiago, MI)

Personalità
Antonio Mantegazza – scultore italiano
Carlo Mantegazza – allenatore di calcio e calciatore italiano
Cristoforo Mantegazza – scultore italiano
Fabio Mantegazza – tennistavolista italiano
Geo Mantegazza – ingegnere svizzero, dirigente dell’Hockey Club Lugano
Laura Solera Mantegazza – filantropa italiana
Paolo Mantegazza – fisiologo, antropologo, patriota e scrittore italiano
Paolo Mantegazza – medico, accademico e rettore italiano
Stefano Mantegazza – bassista italiano
Tinin Mantegazza – artista, autore televisivo e scenografo italiano
Walter Mantegazza – calciatore uruguaiano
Vicky Mantegazza – imprenditrice immobiliare svizzera
Virgilio Mantegazza – schermidore italiano

Altro 
Mantegazza – famiglia nobile milanese
 Mantegazza Cup – premio del torneo femminile di tennis Taranto Open

Pagine correlate 
Mantegazzi